Royal Bank of Scotland – szkocki bank
 Radio Base Station – stacja bazowa firmy Ericsson